The White Sister (boek), gepubliceerd in 1909.
Verfilmingen van dit boek:
The White Sister (1915)
The White Sister (1923)
The White Sister (1933)